Жюлі Алар-Декюжі була чинною чемпіонкою але того року не брала участі, оскільки полишила професійний теніс наприкінці 2000 року.

Перша сіяна Моніка Селеш виграла титул, у фіналі перемігши другу сіяну Тамарін Танасугарн з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament profile 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 2001